Lébedev puede referirse a:

 Lébedev, localidad de Rusia.
 Lébedev, localidad de Rusia.
 Klavdi Lébedev (1852-1916), pintor ruso.
 Piotr Lébedev (1866-1912), físico ruso.
 Serguéi Vasílievich Lébedev (1874-1934), químico ruso; sintetizó el primer caucho sintético.
 Serguéi Alekséievich Lébedev (1902-1974), ingeniero electrónico ruso, padre de la informática soviética.
 Serguéi Fiódorovich Lébedev (1868-1942), ajedrecista ruso.